Die Abkürzung IHH steht für:
 Internationale Humanitäre Hilfsorganisation, ein ehemaliger deutscher Verein, der 2010 vom Bundesinnenministerium verboten wurde

Die Abkürzung İHH steht für:
 İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, eine türkische Nichtregierungsorganisation

Abkürzung